Francesco Greco (1918-2016) – magistrato di Cassazione italiano e vicepresidente della Corte costituzionale
Francesco Greco (1951) – magistrato della Procura di Milano
Francesco Greco (1942-2018) – senatore della Repubblica italiana dal 1983 al 1994